Mandé (Mali)
 Mandé (bevolkingsgroep)
 Mandétalen